

Рулетт Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Рулетт — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Див. також 
 Рулет